Leucosolenida är en ordning av svampdjur. Leucosolenida ingår i klassen kalksvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Leucosolenida 464 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kalksvampar
Leucosolenida